Machete - uma variedade de arma branca
 Machete (filme) - de 2010, realizado por Robert Rodriguez

Ver também 
 Silvia Machete - cantora e compositora brasileira

Desambiguação